Јевгениј Кафељников је освојио турнир. У финалу је победио Томаса Енквиста резултатом 4-6, 6-0, 6-3, 7-6.

Носиоци

  Марсело Риос (повукао се због повреде) </li>
  Алекс Коређа (друго коло)</li>
  Патрик Рафтер (треће коло)</li>
  Карлос Моја (прво коло)</li>
  Андре Агаси (четврто коло)</li>
  Тим Хенман (треће коло)</li>
  Карол Кучера (четвртфинале)</li>
  Грег Руседски (друго коло)</li>

<ol start="9">
  Рихард Крајичек (треће коло)
  Јевгениј Кафељников (победник)
  Горан Иванишевић ''(повукао се због повреде) 
  Алберт Коста (прво коло)
  Седрик Пиолин (прво коло)
  Марк Филипусис (четврто коло)
  Тод Мартин (четвртфинале)
  Томас Јохансон (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1999.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1999.